El Torneig de Newport 2012, oficialment conegut com a Campbell's Hall of Fame Tennis Championships 2012, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juliol de 2012 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

El tennista local John Isner va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012